Янгікурган — назва кількох міських селищ в Узбекистані.

 Янгікурган, Наманганська область, Янгікурганський район
 Янгікурган, Самаркандська область, Акдар'їнський район
 Янгікурган, Ферганська область, Алтиарицький район
 Янгікурган — колишня назва селища Ібрат у Ферганській області

Див. також 
 Янгікурганський район